Bukowski est un patronyme d’origine polonaise qui désigne celui qui est originaire de Buków.

Patronyme 

 Bobby Bukowski (né en 1953), directeur de photographie américain ;
 Charles Bukowski (1920 - 1994), écrivain américain ;
 Henryk Bukowski (né en 1934), artiste peintre expressionniste abstrait polonais ;
 Lucio Bukowski (né en 1983), auteur, rappeur, beatmaker, compositeur et poète français ;
 Pit Bukowski (né en 1987), acteur allemand.

Divers 
 Bukowski, groupe de rock français ;
 , film américain de James Franco.
Patronyme polonais